Юбиле́йная меда́ль «70 лет освобожде́ния Респу́блики Белару́сь от неме́цко-фаши́стских захва́тчиков» () — государственная награда Белоруссии, учреждённая Указом Президента Республики Беларусь № 14 от 10 января 2014 года.

Правила награждения 
Согласно Положению юбилейной медалью «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» награждаются:
 ветераны Великой Отечественной войны;
 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны;
 военнослужащие Вооружённых Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 65-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Повторное награждение юбилейной медалью не производится. Дубликаты юбилейной медали и удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются. При утере юбилейной медали разрешается ношение планки установленного образца.

Правила ношения 
Для граждан Белоруссии: юбилейная медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей располагается после медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Для граждан других государств медаль носится по правилам ношения медалей иностранных государств, например, для граждан России после советских и российских медалей.

Описание медали 
Медаль изготовляется из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 33 мм. На лицевой стороне медали изображены советский солдат с автоматом, партизан и подпольщица на фоне взорванного железнодорожного полотна. Слева от них — лавровая ветвь, перевитая лентой ордена Славы и цифры «1944» и «2014», в нижней части медали — орден Отечественной войны. На оборотной стороне медали в верхней части находится изображение ленты ордена Славы с цифрами «1944» и «2014», ниже размещаются надпись «70 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» и рельефная пятиконечная звезда. Все элементы выполнены с воспроизведением рельефа рисунка. Края медали окаймлены бортиком.

Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой расцветки ленты ордена Славы (по краям) и ленты медали «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (в центре).

Источники 
Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2014 г. «Об установлении юбилейной медали „70 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў“»
 Юбилейная медаль «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» на сайте Государственные награды Республики Беларусь

70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
Юбилейные медали